La notion de personne vulnérable peut désigner :

Droit des personnes physiques
En droit des personnes physiques, une personne vulnérable est une personne visée par un régime de protection des majeurs vulnérables, par ex. en vertu de la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité du Québec.

Pénologie

En pénologie, la peine peut être modulée pour tenir compte que la victime (ou parfois l'auteur de l'infraction) est une personne vulnérable, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un groupe défavorisé sur le plan sociologique et qu'elle a plus de chances d'être amenée à interagir d'une manière ou d'une autre avec le système pénal, d'une façon qui est liée aux discriminations ou désavantages qu'elle subit dans la société.

Sociologie

En sociologie, une personne vulnérable est une personne concernée par le phénomène de la vulnérabilité sociale, qui est intrinsèquement lié au risque de fragilisation auquel est exposé l'individu ou le collectif et dont la concrétisation potentielle serait l'exclusion sociale.   

Droit des personnes
Pénologie
Concept sociologique